«Волжáнка» — сульфатно-гидрокарбонатная магниево-кальциевая лечебно-столовая минеральная вода со значительным содержанием органических веществ источников №1 («Главный»), №2-3 «Малые Ундоры», а также без содержания органических веществ скважины «Ивашевская», расположенных в непосредственной близости с. Ундоры Ульяновской области. Розлив осуществляется Ундоровским Заводом Минеральной Воды.

Химический состав

Минерализация воды (0,9 — 1,2 г/дм3). В «Волжанке» содержится более 20 макро- и микрокомпонентов, составляющих единый биологически активный комплекс.
Содержание органических веществ — 5-10 гр/л. Для сравнения — средняя плотность органических веществ в минеральных водах Баден-Бадена — 0.6 гр/л, Висбадена — 1.2 гр/л, Бад-Киссингена — 3.1 гр/л, Цехоцинека — 5.7 гр/л.
Способствует ликвидации воспалительных процессов в органах и тканях, стимулирует вывод мелких камней, песка из почек, желчного пузыря, моче-и желчевыводящих путей, нормализует обмен веществ, деятельность желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, активирует деятельность местных нервных и эндокринных клеток, регулирующих моторику и секрецию желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы. Минеральная вода также обладает мочегонным, желчегонным, обезболивающим действием, снимает воспалительный процесс в почках, мочевых и желчных путях, печени, кишечнике.
Минеральная вода «Волжанка» является аналогом воды «Нафтуся» (г. Трускавец, Украина).

Применение минеральной воды 

По рекомендации специалистов допускается лечебное применение «Волжанки» при следующих заболеваниях:
 заболевания пищеварительной системы; болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей;
 болезни мочеполовой системы: хронический пиелонефрит, хронический цистит, уретрит, тригонит, мочекаменная болезнь при отсутствии препятствий для оттока мочи; состояние после оперативного лечения;
 болезни эндокринных желез, расстройства питания и нарушения обмена веществ; нарушение солевого обмена.

Источник 

Месторождение Ундоровской минеральной воды находится в особо охраняемой санитарной зоне Ундоровского курорта, признанного экологически чистой территорией.

См. также 
 Ессентуки
 Ессентуки (минеральная вода)
 Ессентуки Новая-55
 Ессентуки целебная
 Ессентуки № 2 Новая
 Ессентуки № 4
 Ессентуки № 20
 Ессентуки Горная
 Нарзан
 Нафтуся

Примечания 

Минеральные воды России
Ундоры